De Helleveeg (boek), boek van A.F.Th. van der Heijden
 De Helleveeg (film), film uit 2016 gebaseerd op bovenstaand boek